Грица́й — фамилия:

 
 Грицай, Алексей Михайлович (1914—1998) — советский живописец.
 Грицай, Геннадий Яковлевич (1937—2020) — советский, российский педагог, народный учитель СССР (1986).
 Грицай, Евдокия Павловна (1928—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Грицай, Иван Трофимович (род. 1938) — украинский политик.
 Грицай, Наталья Ивановна — советский и российский искусствовед, хранитель фламандской живописи в собрании Эрмитажа, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа.
 Грицай, Никифор Семёнович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 5 мая 1917.
 Грицай, Оксана Стефановна (род. 1986) — настоящее имя украинской певицы, выступающей под псевдонимом Мика Ньютон.